Рудники — топоним:

 Рудники — множественное число слова рудник.

 Польша
 Рудники (гмина) — сельская гмина (волость), Олесненский повят Опольского воеводства.

 Россия
 Рудники (Башкортостан) — деревня, Бижбулякский район Башкортостана.
 Рудники (Нижегородская область) — бывший посёлок в Нижегородской области.

 Украина
 Рудники (Маневичский район) — село, Маневичский район Волынской области.
 Рудники (Ивано-Франковская область) — село в Ивано-Франковской области.